Velika nagrada Japonske 1977 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 23. oktobra 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 73
| 1:31:51,68
| 2
| 9
|-
! 2
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 73
| + 1:02,45
| 7
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 73
| + 1:06,39
| 15
| 4
|-
! 4
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 73
| + 1:06,61
| 12
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 72
| Brez goriva
| 5
| 2
|-
! 6
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 72
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 72
| +1 krog
| 4
| 
|-
! 8
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 71
| +2 kroga
| 9
| 
|-
! 9
| 50
|  Kunimitsu Takahashi
| Tyrrell-Ford
| 71
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 10
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 71
| +2 kroga
| 6
| 
|-
! 11
| 52
|  Kazuyoshi Hoshino
| Kojima-Ford
| 71
| +2 kroga
| 11
| 
|-
! 12
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 69
| +4 Krogi
| 23
| 
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 63
| Menjalnik
| 14
| 
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 43
| Motor
| 10
| 
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 29
| Menjalnik
| 3
| 
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 28
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 14
| Motor
| 16
| 
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 5
| Trčenje
| 18
| 
|-
! Ods
| 11
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 5
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 27
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Matra
| 3
| Motor
| 17
| 
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 1
| Trčenje
| 1
| 
|-
! Ods
| 51
|  Noritake Takahara
| Kojima-Ford
| 1
| Trčenje
| 19
| 
|-
! Ods
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 1
| Trčenje
| 21
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:12.23
 Najhitrejši krog: Jody Scheckter - 1:14.30
 Vodilni: James Hunt (1-73).

Formula 1 sezona 1977
1977